Stanisław Krajewski (zm. 1694) – dziekan gnieźnieński, kustosz łowicki
 Stanisław Krajewski (geolog)
 Stanisław Krajewski (filozof)
 Stanisław Krajewski (oficer) – do mobilizacji w 1939 dca baonu KOP „Stołpce”. Zaginął w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939